Der Citizen Cup 1990 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hamburg. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 30. April bis 6. Mai 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 5:7, 6:0 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Martina Navratilova mit 6:2 und 6:3 gegen Larisa Savchenko-Neiland / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Hamburg